Liste der Baudenkmale in Woltersdorf steht für:

 Liste der Baudenkmale in Woltersdorf (bei Berlin), Gemeinde Woltersdorf, Landkreis Oder-Spree, Brandenburg
 Liste der Baudenkmale in Woltersdorf (Wendland), Stadt Woltersdorf, Landkreis Lüchow-Dannenberg, Niedersachsen